Division 1 i bandy 2018/2019 var Sveriges tredje högsta division i bandy för herrar säsongen 2018/2019.

Serier

Övre Norrland

(Uppdaterad 2019-02-28)

Nedre Norrland

(Uppdaterad 2019-02-28)

Västra

(Uppdaterad 2019-02-28)

Östra

(Uppdaterad 2019-02-28)

Södra

(Uppdaterad 2018-02-28)

Kvalspel till Allsvenskan 2019/2020

Källor

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
Bandysäsongen 2018/2019
2018/2019